Амакоите 1. Сексион има више значења:

 Амакоите 1. Сексион (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Амакоите 1. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику